Дайан Кэннон (, урождённая Сэмилл Дайан Фрисен (), род. ) — американская актриса, , режиссёр и .

Биография 
Дайан Кэннон родилась в Такоме в семье страхового агента и домохозяйки. Её мать была по происхождению еврейкой, иммигрировавшей в США из России.

Её актёрский дебют состоялся на телевидении в конце 1950-х, где она исключительно работала последующие десять лет. В 1965 году она вышла замуж за актёра Кэри Гранта, который был старше её на 33 года. В 1966 году она родила от него дочь Дженнифер, ставшую впоследствии актрисой, а двумя годами позже пара развелась.

Одним из первых, и к тому же успешных, появлений Кэннон на большом экране стала роль Элис в комедийной драме о сексуальной революции «Боб и Кэрол, Тед и Элис» в 1969 году. Эта роль принесла актрисе номинацию на «Оскар», а также две номинации на «Золотой глобус». Спустя два года Кэннон была вновь выдвинута на «Золотой глобус» за роль в фильме «Такие хорошие друзья», а в 1979 году стала его обладательницей, а также номинанткой на премию Американской киноакадемии за роль в картине Уоррена Битти «Небеса могут подождать». Помимо актёрской игры Дайан Кэннон показала себя в качестве успешного режиссёра, сняв в 1976 году короткометражку «Номер один», выдвинутую на «Оскар» в номинации лучший игровой короткометражный фильм.

Последующие работы актрисы в кино и на телевидении уже не имели большого успеха, и её дальнейшие роли пришлись на малоприметные кинокартины, такие как «Смертельная ловушка» (1982), «Гольф-клуб 2» (1988), «Огурец» (1993), «Эта дикая кошка» (1997) и «Посланник» (1998). С конца 1990-х Дайан Кэннон снималась исключительно на телевидении, появившись в телесериалах «Элли Макбил» и «Три сестры».

Вклад Дайан Кэннон в американскую киноиндустрию был отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Награды 
 «Золотой глобус» 1979 — «Лучшая актриса второго плана» («Небеса могут подождать»)
 «Сатурн» 1979 — «Лучшая актриса второго плана» («Небеса могут подождать»)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США